Ermita de Sant Pere i Sant Marc de la Barcella, a Xert (Baix Maestrat)
 Ermita de Sant Pere Màrtir d'Albocàsser, a Alocàsser (Alt Maestrart)
 Ermita de Sant Pere de Tordera, a Tordera (Maresme)
 Ermita de Sant Pere de Castellfort, a Casteñllfort (Els Ports)
 Ermita de Sant Pere de Vilademont, a Tossa de Mar (Selva)